Kanały wodne w Polsce:
 Kanał Przemysłowy w Gdyni
 Kanał Wrocławski (dawniej Kanał Przemysłowy) w Szczecinie